Geografia:
 Brando (Còrsega), un municipi francès situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega.
 Brändö, un municipi a Åland, Finlàndia.
 Persones:
 Marlon Brando, un reconegut actor estatunidenc.